Diga del Gleno – bacino di raccolta del torrente Gleno
Disastro del Gleno – catastrofe in Valle di Scalve
Monte Gleno – monte delle Alpi Orobie
Gleno – torrente della Valle di Scalve
Gleno – fiume di Timor Est, affluente del Lóis
Gleno – municipio di Timor Est
Gleno (in tedesco Glen) – frazione del comune altoatesino di Montagna